Svjetsko klupsko prvenstvo u rukometu 2011. održavalo se u Dohi u Katru od 14. do 18. svibnja.

Turnir

Skupina A 

1. kolo, 14. svibnja

2. kolo, 15. svibnja

3. kolo, 16. svibnja

Skupina B 

1. kolo, 14. svibnja

2. kolo, 15. svibnja

3. kolo, 16. svibnja

Za mjesta 

 za sedmo mjesto: Al-Rayyan - Southern Stars 36:21 (17:7)
 za peto mjesto: Al-Sadd - Pinheiros 36:39 (18:25)
 za treće mjesto: Zamalek - Al-Sadd 23:28 (10:13)
 za prvo mjesto: Ciudad Real - Kiel 25:28 (14:10)

2011
 2011
Šport u Dohi